Johanna Andersson kan syfta på:

Johanna Andersson (präst) (född 1962), teolog och före detta präst i Svenska kyrkan
Johanna Andersson (fotbollsspelare född 1987), damallsvensk spelare i Hammarby IF DFF 2009 och 2010.
Johanna Andersson (fotbollsspelare född 1989), damallsvensk spelare i Vittsjö GIK.